Martín Sebastián Rivas Fernández (Montevideo, 17 de fevereiro de 1977) é um ex-futebolista profissional uruguaio, que atuava como defensor.

Carreira 
Martín Rivas se profissionalizou no Danubio.

Seleção 
Martín Rivas integrou a Seleção Uruguaia de Futebol na Copa das Confederações de 1997, que terminou em quarto lugar.

Naturais de Montevidéu
Jogadores da Seleção Uruguaia de Futebol
Futebolistas da Copa das Confederações FIFA de 1997